Сан Луис Дос има више значења:

 Сан Луис Дос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Луис Дос (Чочола), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику